Johan Boskamp (acteur) (1891-1976), een Nederlands acteur
 Johan Boskamp (voetballer) (1948), een (voormalig) Nederlands voetballer, voetbalcoach en voetbalanalist

Zie ook 
 Boskamp (doorverwijspagina)